

Architettura
 Diga di Yokoyama – diga a Ibigawa, nella prefettura di Gifu, in Giappone

Persone
 Chisa Yokoyama – doppiatrice giapponese
 Hiroki Yokoyama – pattinatore di short track giapponese
 Hirotoshi Yokoyama – ex calciatore giapponese
 Kenshichi Yokoyama – cestista giapponese
 Kenzō Yokoyama – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Kumi Yokoyama – calciatrice giapponese
 Kunihiko Yokoyama – ex cestista giapponese
 Masafumi Yokoyama – ex calciatore giapponese
 Masaru Yokoyama – compositore e arrangiatore giapponese
 Mayumi Yokoyama – fumettista giapponese
 Mitsuteru Yokoyama – fumettista giapponese
 Seiji Yokoyama – compositore e direttore d'orchestra giapponese
 Sodō Yokoyama – monaco buddhista giapponese 
 Taikan Yokoyama - pittore giapponese
 Takashi Yokoyama – nuotatore giapponese
 Takayuki Yokoyama – ex calciatore giapponese
 Tomonobu Yokoyama – calciatore giapponese
 Yū Yokoyama – attore e cantante giapponese
 Yūji Yokoyama – ex calciatore giapponese